Bonner peut désigner :

Patronyme 

 Anthony Bonner (1968-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 DeWanna Bonner (née en 1987), joueuse de basket-ball américaine ;
 Elena Bonner (1923–2011), dissidente soviétique, militante pour les droits de l'homme ;
 Gillian Bonner (née en 1966), playmate américaine ;
 Juke Boy Bonner (1932-1978), chanteur, guitariste et harmoniciste de blues ;
 Mariah Bonner (1987-), actrice et chanteuse américaine ;
 Marjorie Bonner (1893-1979), danseuse et actrice américaine ;
 (1905-1988), actrice, scénariste et romancière américaine
 Matt Bonner (1980-), basketteur professionnel américain ;
 Pat Bonner (né en 1960), footballeur irlandais ;
 Tony Bonner (né en 1943), acteur australien ;
 Allan Bonner (né en 1952), consultant canadien ;
 Hypatia Bradlaugh Bonner (1858-1935), militante athée britannique.

Toponyme 

 Le comté de Bonner, comté américain de l'Idaho.
 Bonner Platz, station du métro de Munich (Allemagne).

Divers 
 Le Bonner Durchmusterung, plus ancien catalogue d'étoiles encore utilisé par les astronomes ;
 Le Bonner SC, club allemand de football basé à Bonn en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Junior Bonner, le dernier bagarreur, film américain de Sam Peckinpah sorti en 1972, avec Steve Mc Queen.